Ciro Bondesan dos Santos nasceu em Santo Antônio do Jardim, SP em 04 de julho de 1940.Filho de José dos Santos e da prof. Amália Bondesan dos Santos, formado em Engenharia Industrial Metalúrgica, na Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda 1964, graduou-se em Economia na Univap em São José dos Campos.

Trabalhou no desenvolvimento do avião Bandeirante de 1967 até 1970, sendo posteriormente o nono empregado registrado na EMBRAER, onde foi chefe da Nacionalização desta empresa. Saiu da EMBRAER em 1978, tornando-se empresário no ramo de instrumentos musicais e no setor automobilístico. Durante este tempo, foi presidente de Rotary Club em sua cidade, chefe da delegação de intercâmbio às Filipinas pela Fundação Rotaria em 1991.

Escreveu inúmeros artigos no Jornal Regional "Ö Valeparaibano" sobre problemas sociais, políticos e econômicos da região. Foi radialista durante anos, onde atuou como comentarista econômico e político das Rádios Piratininga e Metropolitana nos Jornais Falados matinais.

Atualmente, exerce o cargo de tecnologista pleno no Instituto de Fomento Industrial do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA) onde se aposentou em 4 de julho de 2010. 
Assim, Ciro, além de pioneiro da EMBRAER, dedicou grande parte se sua vida profissional à Indústria Aeronáutica Brasileira também na consolidação do CLUSTER AEROESPACIAL BRASILEIRO. 

Publicou trabalhos na ABM (Associação Brasileira de Metais) nos anais de Congressos anuais realizados, Tais como "Metais e ligas utilizadas na atual Industria Aeronáutica Brasileira" (1974). Participou de grupo de trabalho no PMR-CTA onde publicaram "Uma Industria Hipotética de Obtenção de Níquel pelo processo de cloração" e "Uma Instalação para Obtenção de Titânio por Cloração" na década de 70.

Economistas do Brasil